

Алакольський сільський округ — сільський округ, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Алакольський сільський округ — сільський округ, Железінський район, Павлодарська область